algemeen: een strand aan de Noordzee
 Noordzeestrand (nummer), een single